Габро Василь Васильович (*26 червня 1948, місто Львів — 8 березня 2020, місто Черкаси) — лікар — акушер — гінеколог, головний лікар Черкаського пологового будинку № 2,
Заслужений лікар України (2002).

Біографія 
Габро Василь Васильович народився 26 червня 1948 року в місті Львові в сімʼї службовців. За направленням батьків сім'я переїхала до Чернігова, а згодом у місто Жашків Черкаської області.

Освіта 
По закінченні в 1964 році 7 класів середньої Жашківської середньої школи вступив до Київського медичного училища № 2, здобув фах фельдшера-акушера.

У період з 1968—1970 роки проходив службу у лавах Радянської Армії. Після звільнення в запас вступив до Київського медичного інституту ім. академіка О. Богомольця.

Робота 
З 1976 року проходив інтернатуру в Черкаському пологовому будинку № 1.

У 1977—1985 роки працював лікарем акушер -гінекологом. З 1986 року — завідувач акушерським відділенням. З 1989 року працював заступником головного лікаря по лікувальній частині.

18.03.2003 року  Василь Васильович призначений головним лікарем Черкаського пологового будинку № 2. За період роботи в пологовому будинку зарекомендував себе як високопрофесійний

спеціаліст, здібний організатор охорони здоровʼя. Мав вищу категорію акушера-гінеколога та 1 категорію з організації та управління охорони здоровʼя.

З 2012 — 08.03.2020 року працював на посаді заступника директора поліклінічного розділу роботи та експертизи тимчасової непрацездатності. 08 березня в жіночій день від серцево — судинної

недостатності Василь Васильович помер.

Досягнення 
Під керівництвом Василя Васильовича Габро в пологовому будинку щорічно впроваджувалися 13-14 нових методів діагностики та лікування. Він є новатором впровадження екстроперинатального

кесарева розтину в місті Черкаси. Має ряд наукових праць з морфології людини та публікації в пресі з питань охорони материнства і дитинства. Проводить велику наставницьку роботу серед лікарів

та студентів-практикантів. За чверть віку в пологовому будинку народженопонад 400 тисяч невомлят, прооперовано майже 48 тисяч жінок..У 2002 році колектив лікувального закладу був удосконалений

міжнародної відзнаки — золотої дошки ЮНІСЕФ « Лікарі доброзичливі до дітей».

Завдяки йому та його колегам значно покращилися показники. Пологовий будинок № 2 брав участь у конкурсі на кращий пологовий будинок в Україні по грудному вигодовуванні та сумісному перебуванні матері та дитини.

Окрім лікарської діяльності Василь Васильович тричі обирався депутатом до Черкаської міської ради народних депутатів.

Родина 
У Василя Васильовича від першого шлюбу з Анною Володимирівною (у дівоцтві Дядюра) залишилися дочка Софія 1995 р.н. і син Даніїл 1997 р.н.

Від другої дружини Наталії Парджанівни (у дівоцтві Сабірова), залишився син Григорій (2001 р.н.)

Нагороди 
Василь Васильович  Габро має знак «Відмінник охорони здоровʼя». За вагомий особистий внесок в розвиток охорони здоровʼя, впровадження нових методів медичної діяльності йому присвоєно звання «Заслужений лікар України»(2002).

Ім"я Василя Васильовича занесено до книг « Україна медична» (2007), що була видана до професійного свята — Дня медичного працівника.

Україна медична (2009) «Сучасні досягнення та інновації в медичному обслуговуванні України».

«України славні імена» (2009).

Україна « Відомі імена» (2010), до річиці незалежності України (публікація незаурядних особистостей, які проявили себе з найкращої сторони в різних сферах професійної діяльності)

Джерела 
 Черкаський пологовий будинок № 2 

Українські лікарі
персоналії:Черкаси